Zakuani ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Zakuani (* 1986), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo
 Steve Zakuani (* 1988), Fußballspieler der Demokratischen Republik Kongo